Jože Ambrožič je lahko:
 Jože Ambrožič (partizan)
 Jože Ambrožič (pisatelj)
 Jože Ambrožič (teritorialec)
 Jože Ambrožič (kemik)